Les armoiries des présidents de l'Islande sont celles de leur famille ou ont été créées à l'admission du président au sein d'un ordre de chevalerie étranger.

Armorial

Références

Voir aussi

Articles connexes 

Islande